Le FK Borac Banja Luka est un club bosnien de football basé à Banja Luka. Il appartient à la même association sportive que le club de handball du RK Borac Banja Luka, au sein du club omnisports du Borac Banja Luka. Le Bosniaque Marko Maksimović est l'entraineur depuis le .

Histoire

Bilan sportif

Palmarès 
Championnat de Bosnie-Herzégovine 
 Champion : 2011 et 2021
Coupe de Bosnie-Herzégovine
Champion : 2010
Finaliste : 2004, 2021

 Coupe de Yougoslavie
 Vainqueur : 1988
 Finaliste : 1974

 Coupe Mitropa
 Vainqueur : 1992

Bilan européen 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier

Légende

Entraineurs

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Club de football en Bosnie-Herzégovine
Club de football fondé en 1926
Sport à Banja Luka